

Cinema
I brevi giorni selvaggi (Last Summer) – film del 1969 diretto da Frank Perry
Last Summer – film TV del 1977 diretto da Stephen Frears
Last Summer – film del 2013 diretto da Mark Thiedeman
Last Summer – film del 2014 diretto da Leonardo Guerra Seràgnoli

Letteratura 
L'estate scorsa (Last Summer) – romanzo di Evan Hunter del 196

Musica
Last Summer – singolo del 2004 dei Lostprophets
 Last Summer – singolo di Miliyah Kato del 2006
Last Summer – album del 2011 di Eleanor Friedberger